The Shell Game – film del 1918 diretto da George D. Baker
The Shell Game – cortometraggio di animazione del 1919 diretto da Bud Fisher
The Shell Game – cortometraggio del 2010 diretto da Gene Nagata